Джуел (), уроджена Джуел Кілчер (;  23 травня 1974, Пейсон, Юта, США) — американська феміністська співачка, авторка пісень, музикантка, музична продюсерка, акторка, письменниця та поетеса. Лауреатка чотирьох нагород Греммі. У 1995 випустила дебютний студійний альбом «Pieces of You». Станом на вересень 2015 продала по всьому світу понад 30 мільйонів копій своїх альбомів.

Дискографія 

Pieces of You (1995)
Spirit (1998)
Joy: A Holiday Collection (1999)
This Way (2001)
0304 (2003)
Goodbye Alice in Wonderland (2006)
Perfectly Clear (2008)
Lullaby (2009)
Sweet and Wild (2010)
The Merry Goes 'Round (2011)
Let It Snow: A Holiday Collection (2013)
Picking Up the Pieces (2015)

Турне 
1997: Tiny Lights Tour
1997: Papillion Tour
1999: Spirit World Tour
2002: This Way World Tour
2002: New Wild West Acoustic Tour
2003-04: 0304 Acoustic Tour
2005: Tour For No Reason
2008: Goodbye Alice In Wonderland Tour
2009: Perfectly Clear Acoustic Tour
2009: Lullaby Acoustic Tour
2010: Star Light Café Tour
2013: Greatest Hits Tour
2016: Picking Up the Pieces Tour
2017: Jewel's Handmade Holiday Tour

Нагороди та номінації

Примітки

Посилання 

 
 
 Jewel's Atlantic Records page
 
 

Музиканти Big Machine Records
Джуел
Американські кантрі-співачки
Американські попспівачки
Сопрано США
Американські кіноакторки
Американські гітаристки
Рок-гітаристи США
Автори-виконавці США
Піснярі кантрі-музики США
Музикантки-феміністки
Музиканти Atlantic Records
Американські поетеси
Співачки XX століття
Співачки XXI століття